Важани могу бити:

 Важани (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Важани (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Важани (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република